Welton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Welton le Wold, ort, England, Lincolnshire, 
 Welton, Northamptonshire, ort i England, 
 Welton, East Riding of Yorkshire, ort i England,  
 Welton, Lincolnshire, ort i England, 
 Welton, Cumbria, ort, England, Allerdale, Sebergham, 
 Welton, Northumberland, parish, England, Horsley, 
 Welton, Skottland, ort, East Ayrshire, Mauchline, 
 Welton, Somerset, ort, England, Bath and North East Somerset, Midsomer Norton,

USA 

 Welton, Iowa, ort, Clinton County,